Somogyi János (1922–1998) gyalogló, olimpikon
 Somogyi János (1928–2010) festőművész